Xisco är ett namn som kan syfta på:

 Francisco Jiménez Tejada, spansk fotbollsspelare född 1986
 Xisco Muñoz, spansk fotbollsspelare född 1980